Plat (Mežica), een plaats in de Sloveense gemeente Mežica
Plat (Rogaška Slatina), een plaats in de Sloveense gemeente Rogaška Slatina
't Plat, een natuurgebied in de Belgische gemeente Overpelt
Plat (taal), een informele aanduiding voor de volkstaal, het plaatselijk dialect, in tegenstelling tot de cultuurtaal
Plat, een met leer of textiel bedekt houten of kartonnen bord dat de voor- en achterzijde van een boekband vormt; zie Omslag

Personen:
Alex Plat (1998), Nederlands voetballer
Brian Plat (2002), Nederlands voetballer
Dick Plat (1950), Nederlands toetsenist en componist
Jetze Plat (1991), Nederlands paralympisch handbiker
Kees Plat (1957), Nederlands zanger en componist
Johan Plat (1987), Nederlands voetbaltrainer en voetballer
Stefan Plat (1992), Nederlands voetballer
en ook
Josse Le Plat (1732-1810), jurist, hoogleraar te Leuven

zie ook
Platje